Вальденбург (; дословно — 'лесной город'):
 Вальденбург (Базель-Ланд) — коммуна в Швейцарии, окружной центр в кантоне Базель-Ланд
 Вальденбург (округ) — округ в Швейцарии
 Вальденбург (Вюртемберг) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг
 Вальденбург (Саксония) — город в Германии, в земле Саксония
 Вальденбург — немецкое название польского города Валбжих

 Вальденбург, Луи (1837—1880) — немецкий медик.